Il singolare dell'UniCredit Czech Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Florian Mayer era il detentore del titolo, ma quest'anno ha perso nel 2º turno.

Radek Štěpánek ha battuto in finale Jiří Veselý 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Florian Mayer (secondo turno)
  Lukáš Rosol (quarti di finale)
  Jarkko Nieminen (primo turno)
  Albert Montañés (quarti di finale)

  Radek Štěpánek (Campione)
  Albert Ramos (quarti di finale)
  Guillermo García López (primo turno)
  Jan Hájek (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

UniCredit Czech Open 2013
ATP Challenger Tour 2013